Brandon Rosa (15 augustus 1998) is een Portugees voetballer die speelt als verdediger voor de Luxemburgse club Jeunesse Esch.

Carrière
Rosa speelde voor de jeugd van FC Schifflange '95, Swift Hesperange en Jeunesse Esch. Voor de laatste maakte hij zijn profdebuut in 2016.

Portugees voetballer